Клемансо, Жорж (1841—1929) — французский политический и государственный деятель, журналист.

Корабли 
 "Клемансо" - третий французский линейный корабль типа "Ришельё" (заложенный 17 мая 1939 года, но из-за начала второй мировой войны оставшийся недостроенным)
 Авианосцы типа «Клемансо» — серия французских авианосцев.
 Клемансо (авианосец) — первый авианосец данной серии.

Прочее 
 "Клемансо" (Clemenceau) - станция метро в Брюсселе, открытая 18 июня 1993 года